Ха́нтер (; ) — английская фамилия.

Фамилия 
 Хантер, Альберта (1895—1984) — американская блюзовая певица, автор песен и медсестра.
 Хантер, Ар Джей (род. 1993) — американский баскетболист.
 
 Хантер, Винс (род. 1994) — американский баскетболист.
 Хантер, Де’Андре (род. 1997) — американский баскетболист.
 Хантер, Дейл (род. 1960) — канадский хоккеист и тренер.
 Хантер, Джанет — американская кёрлингистка.
 Хантер, Джеймс (род. 1992) — новозеландский гребец.
 Хантер, Дэйв (род. 1958) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз».
 
 
 Хантер, Иэн (род. 1939) — британский автор-исполнитель и рок-музыкант.
 Хантер, Иэн (1900—1975) — английский актёр кино.
 Хантер, Ким (1922—2002) — американская актриса.
 Хантер, Кэтрин (род. 1957) — английская актриса.
 Хантер, Лес (1942—2020) — американский баскетболист.
 Хантер, Линдси (род. 1970) — американский баскетболист.
 Хантер, Луис (род. 1992) — австралийский актёр.
 Хантер, Майк (1959—2006) — американский боксёр.
 Хантер, Майкл (род. 1988) — американский боксёр.
 
 Хантер, Мартин (род. 1965) — австралийский гребец-байдарочник.
 Хантер, Норман (1943—2020) — английский футболист.
 Хантер, Пол (1978—2006) — английский снукерист.
  — режиссёр музыкальных клипов.
 Хантер, Рита (1933—2001) — английская оперная певица.
 Хантер, Риэль (настоящее имя Ли́за Джо Драк; род. 1964) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 
 Хантер, Род (1943—2018) — канадский кёрлингист, двукратный чемпион мира.
 Хантер, Рональд (1943—2013) — американский актёр кино и телевидения.
 Хантер, Рэйчел (род. 1969) — новозеландская актриса и фотомодель.
 
 Хантер, Сторм (до 2022 года под фамилией Сандерс; род. 1994) — австралийская теннисистка.
 Хантер, Тайра (1970—1995) — американская транс-женщина.
 Хантер, Тим (род. 1947) — американский режиссёр кино и телевидения.
 Хантер, Трент (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Хантер, Уиллард (1935—2021) — американский бейсболист.
 
 Хантер, Флойд (1912—1992) — американский социолог-элитолог.
 Хантер, Фрэнсис (1894—1981) — американский теннисист.
 Хантер, Харольд Аткинс (1974—2006) — американский скейтбордист и актёр.
 Хантер, Хлоя (род. 1976) — американская актриса.
 Хантер, Холли (род. 1958) — американская актриса.
 Хантер, Эван (наст. имя — Сальваторе Альберт Ломбино; 1926—2005) — американский писатель и сценарист.
 Хантер, Эми (род. 1966) — американская актриса и фотомодель.
 Хантер, Энтони (род. 1943) — американский учёный британского происхождения.
 Хантер, Ян Мак-Леллан (1915—1991) — британский и голливудский киносценарист.

Составные фамилии 
 Хантер Дуган, Роберт Дон — музыкант в жанре downtempo/ambient/trip-hop.
 Хантер-Вестон, Айлмер (1864—1940) — британский военный и политический деятель.
 Хантер-Рей, Райан (род. 1980) — американский автогонщик.
 Хантер-Роу, Кэролин (род. 1964) — британская бегунья на сверхмарафонские дистанции.
В литературе
 Эрин Хантер — общий псевдоним четырёх британских писательниц (Кейт Кэри, Черит Болдри, Тай Сазерленд и Виктории Холмс).

Топоним 
США
 Хантер (Арканзас)
 Хантер (тауншип, Миннесота)
 Хантер (гора, Аляска)
Австралия
 Хантер (река) — в штате Новый Южный Уэльс.
 Хантер (остров, Тасмания)
Прочие страны
 Хантер (остров) — у побережья Британской Колумбии (Канада).

Музыка 
 «» — песня исландской певицы Бьорк.
 «» — песня британской певицы Dido.
 «Hunter» — песня дуэта Galantis.
 The Hunter — альбом американской группы Blondie.
 The Hunter — альбом американской сладж-метал-группы Mastodon.
  — альбом Дженнифер Уорнс.

См. также 
 УАЗ Хантер — вседорожник Ульяновского автомобильного завода.
 Hawker Hunter — британский околозвуковой истребитель-бомбардировщик.
 Hunter × Hunter — манга Ёсихиро Тогаси и два анимэ-сериала, снятые по ней.
 Hunter Industries — американская компания, производитель ирригационного оборудования для ландшафтного дизайна и индустрии полей для гольфа.
 Хант
 Догхантер